Суперкубок Іраку з футболу 2019  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 вересня 2019 року між чемпіоном Іраку клубом Аш-Шурта та володарем кубка Іраку клубом Аль-Завраа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz

2019
Ірак
Вересень 2019
2019 в Іраку